Může se jednat o:
 Bihor (rumunská župa)
 Bihor (rumunské pohoří, Munții Bihorului)